Charles Cartuyvels (1835-1907), prêtre catholique, vice-recteur de l'Université catholique de Louvain
 Clément Cartuyvels (1842-1921), homme politique belge
 Hyacinthe Cartuyvels (1805-1890), magistrat et homme politique belge, membre du Congrès national
 Hyacinthe Cartuyvels (1849-1897), homme politique belge, neveu du précédent
 Maurice Cartuyvels dit Maurice de Waleffe (1874-1946), journaliste et écrivain franco-belge, neveu de Charles Cartuyvels
 Paul Cartuyvels (1872-1940), homme politique belge, fils de Clément Cartuyvels.